Nunn's Chess Openings, obra de referència d'obertures d'escacs, editada per John Nunn
 Nuova Camorra Organizzata, organització criminal històrica, variant de la Camorra de Nàpols
 Sotsoficial (del seu nom en anglès Non-Commissioned Officer), comandament de les forces armades, de rang inferior a l'oficial
 NCO també és la fórmula química de l'isocianat, grup funcional compost de nitrogen (N), carboni (C) i oxigen (O)